Ghostbusters - filme de 1984 com Bill Murray e Dan Aykroyd.
Ghostbusters II - sequência do filme de 1984, produzida em 1989.
The Real Ghostbusters - desenho animado baseado no filme.
The Ghost Busters - seriado dos anos 1970 com atores, lançado no Brasil como "Trio Calafrio".
Filmation's Ghostbusters - desenho animado baseado no seriado, lançado no Brasil como "Os Fantasmas".
Extreme Ghostbusters - sequência do desenho animado baseado no filme.
Ghostbusters (2016) - filme de 2016 estrelado por: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones.
Ghostbusters: Afterlife - filme de 2021, sequência do primeiro filme da franquia. 

Desambiguação